Lovehatetragedy — третий студийный альбом калифорнийской рок-группы Papa Roach, вышедший в июне 2002 года на лейбле DreamWorks.

По сравнению с предыдущим альбомом на Lovehatetragedy, используется гораздо меньше рэпа. Диск разошёлся меньшим тиражом, чем предыдущий «Infest». Альбом достиг максимального уровня продаж в США и ему был присвоен золотой статус от RIAA за тираж более 500 000 экземпляров в июле 2002 года.. По всему миру альбом продался тиражом в 3 000 000 копий. Диск занял #2 в чарте США Billboard 200.

Список композиций

Участники записи 
Papa Roach
 Джекоби Шэддикс — вокал
 Джерри Хортон — гитара
 Тобин Эсперанс — бас-гитара
 Дэйв Бакнер — барабаны

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Lovehatetragedy на discogs.com

Альбомы альтернативного рока
Альбомы Papa Roach
Альбомы DreamWorks Records